Penfield peut désigner :

Patronyme 
 Wilder Penfield (1891-1976), un neurochirurgien canadien.

Art 
 Penfield, un groupe de jazz-prog helvétique.

Toponymie

États-Unis 
 Penfield, une census-designated place du comté de Champaign dans l'Illinois ;
 Penfield, une ville dans l’État de New York.

Divers 
 le Prix Penfield.